La Coppa di Francia 2016-2017 è la 41ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 56 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2016-2017, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori otto squadre al termine della LNB Pro A 2015-2016 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2016-2017
Match des champions 2016
Leaders Cup 2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
Coppa di Francia di pallacanestro maschile